Horácio — poeta lírico e satírico romano
Horácio Cocles — herói da mitologia romana
 Horácio (Mauricio de Sousa)
 Horácio (Disney)

Horacio